Die Premyer Liqası 1994/95 war die vierte Saison der höchsten Fußball-Spielklasse von Aserbaidschan. Die Spielzeit begann am 7. August 1994 und endete am 21. Mai 1995. Meister wurde der PFK Kəpəz vor dem Titelverteidiger PFK Turan Tovuz.

Vereine

Abschlusstabelle

Kreuztabelle

Torschützenliste

Weblinks 
 Azerbaycan Peşəkar Futbol Liqasının rəsmi saytı auf pfl.az

Einzelnachweise 

1994
Fußballsaison 1994/95